Sator kan syfta på:
 Sator – ett svenskt punkrockband från Borlänge
 Sator – ett tidigare släkte ödlor, se Sceloporus